Джей-ліга 2011 — 19-й сезон чемпіонату Японії з футболу. Титул у 1-й раз здобула Касіва Рейсол.

Турнірна таблиця

Символічна збірна 
Символічна збірна чемпіонату:
 Нарадзакі Сейґо
 Кондо Наоя
 Сакаї Хірокі
 Танака Маркус Туліо
 Jorge Wagner
 Leandro Domingues
 Фудзімото Дзюнго
 Ендо Ясухіто
 Кійотаке Хіросі
 Хавенар Майк
 Джошуа Кеннеді

Примітки

Джерела 
RSSSF 

2011 у футболі
Чемпіонат Японії з футболу
2011 в Японії